Il toponimo Vlkovice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Vlkovice  – comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Vlkovice  – frazione di Lišov, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Vlkovice  – frazione di Fulnek, comune del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia